Сан-Фернандо ( и ):

Азия 
 Сан-Фернандо — город на острове Лусон, административный центр провинции Ла-Унион, Филиппины.
 Сан-Фернандо — город, административный центр провинции Пампанга и региона Центральный Лусон, Филиппины

Америка 
 Сан-Фернандо — город в Тринидаде и Тобаго.
 Сан-Фернандо — город, административный центр одноимённой коммуны и провинции Кольчагуа, Чили.
 Сан-Фернандо — долина в южной части Калифорнии, США.
 Сан-Фернандо — город в штате Калифорнии, США.
 Сан-Фернандо — город и муниципалитет в Колумбии.
 Сан-Фернандо — муниципалитет в Сальвадоре, в департаменте Морасан.
 Сан-Фернандо — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Сан-Фернандо — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас.

Европа 
 Сан-Фернандо — город и муниципалитет, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия, Испания.

См. также 
 Сан-Фернандо-де-Энарес () — муниципалитет, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид, Испания.
 Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка () — административный центр провинции Катамарка в Аргентине.
 Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо — художественная академия в Мадриде.
 «Депортиво Сан-Фернандо» — испанский футбольный клуб из города Сан-Фернандо.